Первая футбольная лига 1979/1980 () — 23-й сезон чемпионата Турции по футболу. Он начался 25 августа 1979 года и закончился 25 мая 1980 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Статистика лиги на tff.org.tr  
 Чемпионат Турции на rsssf.com

1979/1980
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1979 году
Спорт в Турции в 1980 году